Bardella ima više značenja:
 Bardella, Asti
 Bardella, Chieti